Pirga – wieś na Cyprze, w dystrykcie Famagusta
 Pirga – wieś na Cyprze, w dystrykcie Larnaka